La Serie A maschile FIPAV 1963-64 fu la 19ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Ruini Firenze. L'Assi Firenze fu esclusa dal campionato per aver rinunciato a disputare più di una gara; vennero considerati validi i soli risultati conseguiti nel girone d'andata.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1963
Pallavolo nel 1964
 1963-1964